Хванхе — металургійний завод у КНДР.
 Провінція Хванхе
 Південна провінція Хванхе
 Північна провінція Хванхе